El Castillo de las Guardas, une commune d’Espagne, dans la province de Séville, communauté autonome d’Andalousie ;
 El Castillo, un des noms de la principale pyramide du site maya de Chichén Itzá, au Mexique ;
 El Castillo, une municipalité du département du Río San Juan, au Nicaragua ;
 El Castillo, une municipalité située dans le département de Meta, en Colombie.

 El Castillo de la pureza (en français, Le Château de la pureté), un film mexicain réalisé par Arturo Ripstein, sorti en 1973.